Херашти има више значења:

 Херашти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Херашти (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Херашти (Ђурђу), општина у округу Ђурђу у Румунији